Antonio Zapata puede referirse a:

 Antonio Zapata Velasco, historiador peruano;
 Antonio Zapata y Cisneros, obispo de Cádiz y Pamplona;
 Antonio Zapata Rocha, militar federalista mexicano del siglo XIX.